Toshitaka Tsurumi (Fujisawa, 22 de dezembro de 1986) é um futebolista do Japão que joga atualmente no Shonan Bellmare.

Tsurumi, Toshitaka
Tsurumi, Toshitaka